Mark Davis (n. 1955), proprietario dei Las Vegas Raiders della National Football League
Mark Davis (n. 1960), cestista australiano
Mark Giles Davis (n. 1963), cestista statunitense
Mark Davis (n. 1965), attore pornografico britannico
Mark Davis (n. 1965), attore statunitense
Mark Edwin Davis (n. 1970), rugbista a 15 gallese
Mark Anthony Davis (n. 1973), cestista statunitense
Mark Davis (n. 1972), giocatore di snooker inglese